Городок — деревня в Виноградовском районе Архангельской области России. Часть села Борок.

География 
Деревня Городок находится на правом берегу северного рукава реки Тёда (приток Северной Двины). К югу от деревни находится озеро Исток. Напротив Городка, на левом берегу Северной Двины, находится деревня Сельцо Заостровского сельского поселения.

Через северо-восточную часть Городка деревушку Степановская проходит автодорога Усть-Ваеньга — Осиново — Шиленьга — Корбала — Ростовское — Конецгорье — Рочегда — Кургомень — Топса — Сергеевская — Сельменьга — Городок— Скобели  — Фалюки.

История 
Деревня Городок входила в состав Бо́рецкой волости Шенкурского уезда. В 1924 году деревня вошла в состав Кургоминской волости.  Часть села Борок. С 2004 года по 2021 год входила в состав Бо́рецкого сельского поселения с центром в посёлке Сельменьга. Хотя, первоначально, планировалось включить её в состав Бо́рецкого сельского поселения с центром в деревне Гридинская.

Население 

Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 41 человек. В 2009 году в деревне числилось 76 человек.

См. также 
 Березник
 Клоново
 Борецкая роспись

Литература 
 Озол Л. Ю. «Летопись Двиноважья»

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Борецкого сельсовета/Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах 
 Русская народная живопись — У потомков Марфы Борецкой 
 Колокольчики и народные промыслы. Борецкая роспись

Карты 
 Топографическая карта P-38-51,52. (Лист Сергеевская)
 Городок на Wikimapia 
 Городок. Публичная кадастровая карта
 Топографическая карта P-38-052-A,B
 Топографическая карта P-38-052-C,D

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)